Дирк Пропер (; родился 24 февраля 2002 года, Элст, Нидерланды) — нидерландский футболист , полузащитник клуба НЕК.

Клубная карьера 
Пропер — воспитанник клуба НЕК.

Международная карьера 
В 2019 году в составе юношеской сборной Нидерландов Пропер выиграл юношеский чемпионат Европы в Ирландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Англии и Франции.

Достижения 
 Нидерланды (до 17)
 Юношеский чемпионат Европы — 2019

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК НЕК